Aperitivo — comida servida antes do prato principal, também conhecida como entrada ou petisco
 Entrada atmosférica — movimento de objetos na atmosfera de um certo planeta, do espaço em direção à superfície planetária
 Entrada em vigor — expressão típica de tratados, acordos, leis, pactos, convenções, protocolos e regulamentos
 Entradas e bandeiras — expedições empreendidas à época do Brasil Colônia, com fins diversos
 Palavra de entrada — definição ou explicação num dicionário ou enciclopédia
 Entrada/saída
 Múltiplas entradas e múltiplas saídas
 Entrada Real

Esportes 
 Entrada (beisebol) — turno de ataque e defesa dos times no beisebol
Entrada (críquete) - turno de ataque dum time no críquete
 Entradas arremessadas — número de entradas que um arremessador concluiu, medido pelo número de rebatedores e corredores que são eliminados enquanto ele está no jogo
 Entrada de touros — costume taurino tradicional nas festas de muitas localidades e algumas cidades da região do Ribatejo em Portugal

Localidades 
 Boa Entrada — aldeia cabo-verdiana na ilha de Santiago pertencente ao concelho de Santa Catarina
 Entradas (Castro Verde) — freguesia portuguesa do concelho de Castro Verde
 La Entrada — cidade hondurenha localizada no departamento de Copán
 Entrada Dixon

Obras de arte 
 Entrada (Amadeo de Souza-Cardoso) — pintura de Amadeo de Souza-Cardoso
 Entrada do Exército Libertador — pintura de Presciliano Silva sobre o momento final das lutas pela Independência da Bahia
 Entrada dos Gladiadores — marcha militar composta em 1897 pelo compositor checo Julius Fučík
 Entrada para Raros — primeiro álbum da banda O Teatro Mágico, gravado em 2003

Ver também 
 Ano-novo
 Invasão
 Princípio
 Porta

Desambiguação